Эстабрук () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эстабрук, Говард (1884—1978) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Эстабрук, Кристин (род. 1952) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1926—2013) — американский биохимик, член Национальной академии наук США (с 1979).
  (1847—1918) — американский учитель, юрист и политик, генеральный прокурор штата Висконсин (1887—1891).
  (1813—1894) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Висконсин (1852—1854) и территории Небраска (1855—1859), член Палаты представителей (1859—1860).

См. также 
  (Томас Джон Эстербрук; 1857—1901) — американский бейсболист и тренер, игрок клубов Главной лиги бейсбола, менеджер клуба «Луисвилл Колонелс» (1889).